Фінал Кубка Футбольної ліги 2017 — фінальний матч 57-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Перемогу і свій п'ятий титул здобув «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

Фінали Кубка Футбольної ліги
2017 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Лютий 2017
2017 в англійському спорті